La Rioja ist eine Stadt im nordwestlichen Argentinien und Hauptstadt der Provinz La Rioja. Sie liegt am Fuß der zu den Sierras Pampeanas gehörenden Sierra de Mazán (oder Sierra Velasco?) und hat 143.684 Einwohner (2001, Quelle: INDEC).

Geografie 
Die Stadt liegt auf 543 Metern Höhe am Nordwestende einer weiten steppenhaften Ebene, die den gesamten Südosten der Provinz mit Ausnahme einiger kleinerer Gebirgszüge bedeckt. Westlich der Stadt liegen die Sierren Sierra de Velasco und Sierra de Mazán.

Klima 
Das Klima ist trocken und subtropisch mit sehr heißen Sommern.

Geschichte 
Die Stadt wurde 1591 von Ramírez de Velasco, dem damaligen Gouverneur der Kolonialprovinz Tucumán, gegründet. Bis Ende des 19. Jahrhunderts blieb La Rioja der einzige Ort von einiger Bedeutung in der Provinz.

Am Ende des 19. Jahrhunderts hatte der Ort 8000 Einwohner. Im Jahr 1894 zerstörte jedoch ein Erdbeben die Stadt nahezu vollständig, so dass danach nur noch sehr wenige Bauten aus der Kolonialzeit übrig sind.

Im Jahr 1934 wurde das römisch-katholische Bistum La Rioja errichtet.

Ab den 1970er-Jahren wuchs die Bevölkerung dank einer erfolgreichen Entwicklungspolitik stark an, die Einwohnerzahl verdreifachte sich zwischen 1975 und 2001.

Wirtschaft 
La Rioja war bis in die 1970er-Jahre eine landwirtschaftlich geprägte Stadt, die vor allem als Zentrum des Weinbaus in der Umgebung Bedeutung hatte. Die Erklärung zur Sonderwirtschaftszone Anfang der 1970er brachte einen starken Industrialisierungsschub für die Stadt, die heute eines der Zentren der argentinischen Pharmaindustrie (z. B. Bagó) ist.

Etwa 7 Kilometer östlich der Stadt befindet sich der Flughafen La Rioja.

Städtepartnerschaft 
  Bergamo, Italien

Söhne und Töchter der Stadt 
 Isabel Martínez de Perón (* 1931), war von Juli 1974 bis März 1976 Präsidentin von Argentinien
 Ramón Ángel Díaz (* 1959), Fußballspieler und -trainer
 Franco Zuculini (* 1990), Fußballspieler
 Ezequiel Agüero (* 1994), argentinisch-malaysischer Fußballspieler

Weblinks 

 Portal der Stadt La Rioja (spanisch)
  (spanisch)
  (spanisch)
 

Argentinische Provinzhauptstadt
Sonderwirtschaftszone